Coal Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coal Valley (Alabama)
 Coal Valley (Illinois)
 Coal Valley (Iowa)
 Coal Valley (Pennsylvania)
 Coal Valley (West Virginia)